Capră sau Capra se poate referi la:

 Capra, gen de mamifere rumegătoare din subfamilia Caprinae (vezi și speciile: Capra domestică; Capra sălbatică; Capră-neagră)
 Capră (etnografie) - obicei popular dansat de Anul Nou
 Capră (sport) - aparat de gimnastică pentru sărituri
 Capră (joc) - joc de copii
 Capră (unealtă) - suport pentru tăiatul lemnelor sau pentru susținerea schelelor
 Capră (scaun) - scaunul vizitiului

 Denumiri geografice
 Lacul Capra - lac din Munții Făgăraș
 Vârful Capra - vârf muntos situat în Masivul Făgăraș

 Nume de persoane
 Justin Capră - inginer român (n. 1933)
 Frank Capra - regizor american (n. 1897)
 Mihai Sandu-Capră - politician român (n.1956)

Vezi și 
 Râul Capra (dezambiguizare)
 Căprioara (dezambiguizare)

Toponime românești